Osoby o tym nazwisku:
 Guido Viceconte – włoski polityk i lekarz
 Maura Viceconte – włoska lekkoatletka